Dit artikel geeft een overzicht van FC Barcelona in het seizoen 1992/93, waarin de club voor de derde keer op rij kampioen werd.

Spelerskern

*  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Barcelona in het seizoen 1992-1993 deelnam.

Uitrustingen
Sportmerk: Kappa

Transfers

Zomer

Winter

Primera División

Eindstand

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Copa del Rey

Wedstrijden

UEFA Super Cup

Wedstrijden

Wereldbeker

Wedstrijd

Statistieken 

De speler met de meeste wedstrijden is in het groen aangeduid, de speler met de meeste doelpunten in het geel.

Individuele prijzen

Afbeeldingen

1992
Barcelona